Yankee oder Yankees steht für:
 Yankee, Spitzname für US-Amerikaner
 Yankee (Kernwaffentest), (4. Mai 1954) zweitstärkster amerikanischer Kernwaffentest im Bikini-Atoll siehe Operation Castle#Yankee
 Yankee (Film), Italowestern aus dem Jahr 1966
 Yankee (yankī), eine japanische Bezeichnung für Rowdys, zurückgehend auf jene, die nach dem Zweiten Weltkrieg die US-Jugendkultur imitierten
 Y als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)
 Yankee Harbour, Bucht von Greenwich Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Yankee-Klasse, Klasse sowjetischer Unterseeboote
 Yankee (Yacht), ein Boot der J-Klasse
 The Yankees, deutsche Band
 New York Yankees, ein US-amerikanisches Major-League-Baseball-Team
 Yankee Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Yankee (Fernsehserie), mexikanische TV-Serie, 2019

Siehe auch:
 Yank (Begriffsklärungsseite)
 Yankee Hill (Begriffsklärungsseite)
 Daddy Yankee (* 1976), puerto-ricanischer Rapp-Musiker